Белена́ () — род травянистых растений семейства .

Название 
Латинское ботаническое название рода происходит от латинизации греческого названия растения hyoskyamos — «свиные бобы»: от hys, hyos — свинья и kyamos — боб, бобы. Растение, очень мало похожее на бобы, согласно толкованию одних авторов, названо так потому, что, если его съест свинья, оно делает её бессильной и вызывает конвульсии. По другим данным, слово «свинья» имеет здесь только пренебрежительный смысл. Название белены у Диоскорида.

Другие названия: блекота, бешеная трава, бешенница, зубник, короста.

Распространение и экология 
Большая часть видов распространена от Канарских островов до Индии (преимущественно в странах Передней Азии), два рудерально-сорных вида распространены через всю Европу и южную Сибирь до Японии.

Рудерал. Растёт по обочинам дорог, на пустырях, во дворах и в огородах, то есть встречается недалеко от тех мест, где живёт человек. Зарослей не образует, растёт рассеянно или небольшими группами.

Ботаническое описание 
Стебель белены толстый, с множеством волосков, высотой до 150 см.
 
Листья удлинённые, перисто-лопастные или раздельные, реже цельные, чаще тёмно-зелёные.

Цветки крупные, грязно-жёлтого цвета с фиолетовыми прожилками. Чашечка колокольчатая, при плодах увеличенная, твердеющая, с резко выдающимися жилками. Венчик воронковидный или трубчато-воронковидный, с пятилопастным, простертым отгибом, спереди с глубоким разрезом. Во время цветения от растения идет довольно неприятный запах. Даже животные, у которых гораздо чувствительнее обоняние, обходят белену стороной.

Плод представляет собой коробочку или кувшинчик, открывающийся шарообразной крышкой. Семена по внешнему виду напоминают маковые — мелкие, тёмно-коричневого цвета, появляются в конце лета..

Хозяйственное значение и применение 
Белена — очень ядовитое растение, причём ядовиты все части растения, особенно семена. Цветки становятся токсичными в конце весны. Больше всего страдают дети, которые путают семена белены со съедобными.

Белена содержит алкалоиды гиосциамин, атропин, скополамин. Симптомы отравления (делирий с нарушением сознания, жар, учащённое сердцебиение, сухость во рту, нарушение зрения и др.) проявляются уже через 15—20 минут.

Белену прежде использовали в русской народной медицине для лечения зубной боли. Об этом писал, например, Г. Попов в книге «Русская народная медицина» в 1903 году.

 культивируется как источник получения атропина.

Классификация

Таксономия 
Род Белена входит в трибу  подсемейства  семейства  порядка .

Виды 
Род насчитывает около 20 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература

Ссылки 

 Белена на сайте USDA NRCS 

Паслёновые
Флора Евразии
Ядовитые растения